Holy Cross (Santa Croce in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
 Holy Cross – città della Census Area di Yukon-Koyukuk, Alaska
 Holy Cross – città della Contea di Dubuque, Iowa
 Sudafrica
 Holy Cross – città della Municipalità locale di Ingquza Hill